Дьюї (округ, Оклахома)
Дьюї (округ, Південна Дакота)